Võigemast ist der Familienname folgender Personen:

 Evelin Võigemast (* 1980), estnische Schauspielerin und Sängerin
 Jüri Võigemast, estnischer Politiker
 Priit Võigemast (* 1980), estnischer Schauspieler